Жан-Мари Антуан Дефранс (; ) — французский военный деятель, дивизионный генерал (1811 год), граф (1808 год), участник революционных и наполеоновских войн.

Биография 
Внук учёного-педагога Пьера Шомпре. Отец Жана-Мари, Жан-Клод Дефранс (), был врачом в военной школе Ребе (Сена и Марна), депутатом Конвента, Совета пятисот и Законодательного корпуса.

Жан-Мари получил образование в военной школе Ребе, в 1789 году, после начала Революции, вступил волонтёром в Национальную гвардию Ребе. В 1791 году участвовал в боевых действиях во время первого восстания чернокожих в Санто-Доминго в составе волонтёров драгун капа. После возвращения во Францию в 1792 году был награждён чином младшего лейтенанта с назначением в Королевский кавалерийский иностранный полк. Служил в Северной, Арденнской и Самбро-Маасской армиях, отличился в сражениях при Вальми и Жемаппе. В 1793 году переведён в 7-й кавалерийский полк с повышением в звании до лейтенанта, 6 апреля 1795 года произведён в капитаны с назначением в состав 16-го конно-егерского полка в Алансоне, 13 июня 1795 года — полковник штаба, 26 сентября 1796 года вышел в отставку.

1 февраля 1799 года возвратился к активной службе с назначением в Майнцскую армию генерала Журдана, 20 апреля 1799 года был назначен начальником штаба дивизии генерала Тарро в составе Дунайской армии, отличился в сражении при Цюрихе, и прямо на поле боя был произведён в бригадные генералы, однако Жан-Мари отказался от повышения, и попросил командование дать под его начало конно-егерский полк, с котором он отличился в Швейцарии. 29 ноября 1799 года возглавил 11-й конно-егерский полк. 12 марта 1800 года — старший адъютант главнокомандующего Итальянской армии генерала Монсея, 14 марта 1800 года — командир 12-го конно-егерского полка, с апреля 1800 года сражался в составе кавалерийского резерва генерала Нансути Рейнской армии, отличился при Штокахе, Месскирхе и Меммингене, затем вновь переведён в Итальянскую армию и 14 июня 1800 года принял участие в сражении при Маренго.

После заключения Люневильского мира возвратился во Францию и с 1803 года служил в лагере Сент-Омер, 17 июля 1804 году получил почётную должность шталмейстера Императора, 1 февраля 1805 года произведён в бригадные генералы, участвовал в Австрийской кампании 1805 года в свите Наполеона.

20 сентября 1806 года стал командиром 1-й бригады карабинеров 1-й дивизии тяжёлой кавалерии генерала Нансути, участвовал в кампаниях 1806—1807 годов, сражался при Йене, Остроленке, Вилленберге, Гуттштадте и Фридланде.

Принимал участие в Австрийской кампании 1809 года, отличился в сражениях при Ландсхуте и Ратисбоне, ранен при Ваграме. 1 июня 1811 года — инспектор кавалерийских депо в Ньоре и Сенте, 9 января 1812 года — командир 4-й дивизии тяжёлой кавалерии 2-го кавалерийского корпуса генерала Монбрена, участвовал в Русском кампании, прославился храбростью в сражении при Бородино, где возглавлял знаменитую атаку кирасир на Большой редут, после сражения при Винково возглавил эскадрон личного эскорта Императора.

В Саксонской кампании 1813 года, сражался при Денневице и Лейпциге, 29 ноября 1813 года — генеральный инспектор ремонтного депо. 3 января 1814 года возглавил дивизию из четырёх полков Почётной гвардии в Шампани, отличился в сражениях при Ла-Ротьере, Монмирале, Шато-Тьерри, Реймсе и Арси-сюр-Обе.

При первой Реставрации выказал лояльность по отношению к Бурбонам и занял пост генерального инспектора 12-го военного округа, во время «Ста дней» присоединился к Императору и 12 мая 1815 года назначен комендантом кавалерийского депо 18-го военного округа в Труа. После второй Реставрации отстранён со службы, но уже в 1816 году назначен генеральным инспектором кавалерии, а с 1819 по 1822 год возглавлял 1-й военный округ в Париже, в 1820 году — конюший Королевской кавалькады. Умер 6 июля 1855 года в возрасте 83 лет. Имя генерала выбито на Триумфальной арке в Париже.

Воинские звания 
 Младший лейтенант (1792 год);
 Лейтенант (1793 год);
 Капитан (6 апреля 1795 года);
 Полковник штаба (13 июня 1795 года);
 Бригадный генерал (1 февраля 1805 года);
 Дивизионный генерал (31 июля 1811 года).

Титулы 
 Граф Дефранс и Империи (; декрет от 19 марта 1808 года, патент подтверждён 2 июля 1808 года).

Награды 
 Легионер ордена Почётного легиона (11 декабря 1803 года)

 Офицер ордена Почётного легиона (14 июня 1804 года)

 Кавалер баварского ордена Льва (29 января 1807 года)

 Коммандан ордена Почётного легиона (14 мая 1807 года)

 Кавалер ордена Железной короны (23 декабря 1807 года)

 Великий офицер ордена Почётного легиона (2 апреля 1814 года)

 Кавалер военного ордена Святого Людовика (1814 год)

 Коммандор военного ордена Святого Людовика (24 августа 1820 года)

 Большой крест ордена Почётного легиона (30 октября 1829 года)

Примечания

Литература 
 Charles Mullié. Biographie des célébrités militaires des armées de terre et de mer de 1789 à 1850, 1852.

Ссылки 
 Досье на генерала на сайте Léonore

Французские дивизионные генералы Революционных и Наполеоновских войн
Графы Империи (Франция)
Имена, высеченные под Триумфальной аркой (Париж)